Blidari (gmina Cârligele)
 Blidari (gmina Dumitrești)
 Blidari (okręg Bacău)
 Blidari (okręg Gorj)